Purpose (album Algebry)
 Purpose (album Justina Biebera)